Travis Smith – grafik, autor okładek płyt m.in. Death, Opeth, Riverside, Control Denied
 Travis Smith – perkusista amerykańskiej grupy muzycznej Trivium